R99 ou R-99 est un sigle qui peut faire référence à :
 Embraer R-99, un avion militaire brésilien;
 Foch (R 99), un porte-avions français ;
 Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres